Filippo Archinto ist der Name folgender Personen:

* Filippo Archinto (Erzbischof) (1500–1558), römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Mailand  
 Filippo Archinto (Bischof, 1549) (1549–1632), römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Como